Gâlcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gâlcești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Gâlcești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj